Stephanides Károly (1871–1964), zeneszerző, karnagy, karmester
Stephanides Károly (1904–1976), zeneszerző, karmester, korrepetitor, zongora- és énektanár. Előbbinek fia.